Ramperting ist der Ortsname von

 Ramperting (Außernzell), Ortsteil der Gemeinde Außernzell, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Ramperting (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern